Чупаево — название населённых пунктов в России:

 Чупаево — село в Шаранском районе Башкортостана.
 Чупаево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Чупаево — село в Альметьевском районе Татарстана.
 Чупаево — деревня в Мамадышском районе Татарстана.
 Чупаево — село в Мензелинском районе Татарстана.